Toponímia: diverses localitats estatunidenques
 Hardin (Illinois)
 Hardin (Kentucky)
 Hardin (Missouri)
 Hardin (Montana)
 Hardin (Texas)
 Literatura: Salvor Hardin, personatge de la novel·la La Fundació, de l'escriptor Isaac Asimov